Rethwisch – comune dello Schleswig-Holstein (circondario dello Stormarn)
 Rethwisch – comune dello Schleswig-Holstein (circondario della Steinburg)
 Rethwisch – frazione del comune di Börgerende-Rethwisch (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)